Ел Куахилоте има више значења:

 Ел Куахилоте (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Куахилоте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Куахилоте (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куахилоте (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куахилоте (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куахилоте, Сан Бартоло (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куахилоте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куахилоте (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куахилоте (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куахилоте (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Куахилоте (Сан Хосе дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Куахилоте (Сан Бернардо Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Куахилоте, Баранка ел Куахилоте (Сан Хорхе Нучита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Куахилоте (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Куахилоте (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Куахилоте (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Куахилоте (Сан Херонимо Хајакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Куахилоте (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куахилоте (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Куахилоте (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику